49-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 49-я параллель северной широты
 49-я параллель южной широты

Другие значения 
 49-я параллель — фильм 1941 года. Обладатель премии «Оскар» за лучший сюжет.
 Hymns of the 49th Parallel — музыкальный альбом исполнителя k.d. lang, вышедший в 2004 году
 Граница Канады и США — иногда называется «49-я параллель» из-за значительной части проходящей по ней.

См. также 
 49-й меридиан